Rockefeller este numele unei familii americane foarte bogate.

 John D. Rockefeller, Sr. (1839–1937)
 Nelson Rockefeller
 David Rockefeller

Legături externe 
 Povestea imperiului Rockefeller: Bani, spionaj și putere!, 10 iulie 2012, Roxana Roseti, Evenimentul zilei